

Persone 
 Adriano Spatola, poeta italiano
 Filippa Spatola, criminale italiana
 Rosario Spatola (n. 1940) – imprenditore e criminale italiano
 Rosario Spatola (1949-2008) – criminale e collaboratore di giustizia italiano

Zoologia 
 Spatola o pesce bandiera (Lepidopus caudatus) – pesce
 Pesci spatola (polyodontidae) – famiglia di pesci
 Spatola o spatola bianca (Platalea leucorodia) – uccello 
 Spatola minore o spatola dalla maschera nera (Platalea minor) – uccello

Altro 
 Spatola – attrezzo o strumento da cucina
 Spatola – gioco di carte
 Spatola di Ayre – strumento ginecologico

Pagine correlate
Rosario Spatola

Altri progetti